Ширенка — река в Щёлковском районе Московской области, правый приток Мелёжи;
 Ширенка — река в Лужском районе Ленинградской области, впадает в Большое Клабутицкое озеро;
 Ширенка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.